George Osborne (1775–1838) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. książę Leeds
 George Osborne (1802–1872) – brytyjski arystokrata i polityk, 8. książę Leeds
 George Alexander Osborne (1806–1893) – irlandzki kompozytor
 George Osborne (1828–1895) – brytyjski arystokrata i polityk, 9. książę Leeds
 George Osborne (1862–1927) – brytyjski arystokrata i polityk, 10. książę Leeds
 George Osborne (ur. 1971) – brytyjski polityk, kanclerz skarbu